Christian Mayer (1719-1783) est un jésuite, physicien, astronome et philosophe de Moravie.
 Christian Mayer (1972-) est un skieur autrichien.